Rugge (Avelgem), een gehucht in de Belgische gemeente Avelgem
 Rugge (waterschap), een waterschap in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Rugge (Brielle), een gehucht in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, nabij Brielle